Ignacy Solarz, ps. Chrzestny (1891–1940) – polski pedagog, działacz ruchu ludowego i spółdzielczego, założyciel Związku Młodzieży Wiejskiej RP i uniwersytetów ludowych
 Janusz Solarz (ur. 1955) – polski menedżer branży zdrowotnej, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy, z wykształcenia prawnik, w latach 1997–1999 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej
 Jerzy Solarz (1930–1984) – polski gimnastyk, olimpijczyk z Helsinek 1952
 Marcin Wojciech Solarz (ur. 1974) – polski geograf, geopolityk, badacz stosunków międzynarodowych, profesor doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych, nauczyciel akademicki, prodziekan ds. osobowych i współpracy z zagranicą Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016–2020
 Lech Edward Solarz (1937–2017) – polski specjalista w dziedzinie mechaniki stosowanej, profesor zwyczajny Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT), pułkownik WP w stanie spoczynku
 Piotr Solarz (ur. 1971) – polski politolog, wykładowca, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Akademii Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie
 Richard Solarz (ur. 1953) – polski reżyser, operator filmowy
 Stephen Joshua Solarz (1940–2010) – amerykański polityk, wieloletni członek Kongresu, związany z Partią Demokratyczną
 Wojciech Solarz (ur. 1979) – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser i scenarzysta
 Wojciech Solarz (ur. 1934) – polski reżyser i scenarzysta
 Władysław Solarz (1919–2006) – żołnierz ludowego Wojska Polskiego
 Stanisław Solarz CSsR (1894–1974) – polski redemptorysta, dyrektor seminarium w Toruniu, po wojnie proboszcz parafii św. Krzyża w Braniewie. Propagator kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, podczas wojny organizator tajnego nauczania, działacz społeczny na rzecz ubogich i opuszczonych, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
 Zofia Solarz, ps. Chrzestna (1902–1988) – pedagog, instruktor teatralny, organizatorka uniwersytetów ludowych, działaczka harcerstwa i ruchu ludowego. Żona Ignacego Solarza

Zobacz też 

 Zygmunt Solorz – polski przedsiębiorca, miliarder